Hatzenbach steht für:
 Hatzenbach (Gemeinde Leitzersdorf), Katastralgemeinde der Gemeinde Leitzersdorf, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 einen Streckenabschnitt der Nürburgring Nordschleife, siehe Nordschleife #Streckenabschnitte
 Hatzenbach (Sontra), eine Wüstung im Bereich der Gemarkungen zwischen Lindenau und Breitau, beides Stadtteile von Sontra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen 
 Hatzenbach (Senningbach), linker Zubringer zum Senningbach bei Hatzenbach in Niederösterreich
Siehe auch:
 Hatzbach